«Голем и танцовщица» — немой комедийный фильм ужасов Пауля Вегенера. Один из сиквелов фильма «Голем». Премьера состоялась в Германии в апреле 1917 года. В настоящее время считается утраченным, однако, по некоторым сведениям, копия фильма может храниться в «каком-нибудь восточно-европейском архиве» в том числе в России.

В ролях 
 Пауль Вегенер — голем
 Лида Салмонова — Хельга, танцовщица
 Фриц Фельд — паж в гостинице (впервые на экране)

Примечания

Ссылки 

Немые фильмы Германии
Кинокомедии Германии
Кинокомедии 1917 года
Фильмы ужасов 1917 года
Фильмы ужасов Германии
Фильмы про Голема
Немые фильмы ужасов
Комедийные фильмы ужасов
Сиквелы фильмов ужасов
Утерянные фильмы ужасов